Барра́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Западный Динь-ле-Бен. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04021.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 156 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 92 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 63 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 68,5 %, в 1999 году было 79,5 %). Из 63 активных работали 60 человек (32 мужчины и 28 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 29 неактивных 7 человек были учащимися или студентами, 10 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Никола
 Руины трёх часовен: Сен-Луи, Сен-Пьер, Сен-Валентен

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки